O Liga Regional (ou Insular) de São Vicente de 2014-15 foi a 77a temporada (39a desde independência) de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o CS Mindelense conqustou o 47o título recente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2015, Futebol Clube de Derby, termino segunda na competições regionais participando na campeonato nacional.

Clubes

Primeira Divisão
Académica
 Amarantes
 Batuque FC
 FC Derby
 Falcões do Norte
 Clube Sportivo Mindelense
 Ribeira Bote
Salamansa

Segunda Divisão
Calhau
 Castilho
Corinthians
Farense
 Ponta d’Pom
São Pedro

Resumo da Temporada
A edição 2014-15 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Clube Sportivo Mindelense.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Sporting Clube Farense de Fonte Filipe
2a: Castilho - perdeu na jogos promocionais com Académica do Mindelo

Jogos
<center>
{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 1
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
!width="50"|Hora
|-align=center
|Amarante
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Salamansa
|17 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Falcões
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Academica Mindelo
|17 de janeiro
|16:00
|-align=center
|Ribeira Bote
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Derby
|18 de janeiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Mindelense
|3 - 0
|Batuque
|18 de janeiro
|16:00
|}

</center>

Evolução dos posições

EstadísticasMelhores vitórias:''':  Mindelense 9 - 1 Ribeira Bote (5 de abril)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Vicente de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de São Vicente
Década de 2010 na Ilha de São Vicente
Sao Vicente
Sao Vicente